wskaz – wektorowe przedstawienie sygnału sinusoidalnego stosowane w elektrotechnice
 wskaz (metrologia) – znak na narzędziu pomiarowym odpowiadający mierze na nim wywzorcowanej